Повіт Сеннан
Сеннан (Осака)